Името Кладенци носят две български села:

 Кладенци, област Благоевград
 Кладенци, област Добрич

Други:
 „Кладенци“ – авторска библиотека от Тоня Борисова